Himertula är ett släkte av insekter. Himertula ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Himertula